Назва низки українських бібліотек 

 Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка (Рівне)
 Центральна міська бібліотека імені В.Г. Короленка (Маріуполь)